

Февраль 
 Сисебут, король вестготов (612—621).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Амсуварман, государственный деятель королевства Личави в Непале.
 Иоанн Бикларийский, епископ Жироны (591—621), автор исторической хроники, описывающей события 567—590 годов.
 Нехтон ап Гвидно, король Альт Клуита (Стратклайда) (617—621).
 Реккаред II, король вестготов (621).
 Энгус мак Колмайн, король Миде (618—621).

0621
Умершие в 621 году